Studenčeskaja può riferirsi a:
 Studenčeskaja – stazione della metropolitana di Charkiv
 Studenčeskaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Studenčeskaja – stazione della metropolitana di Novosibirsk